Grasa hace referencia a varios artículos:

Grasas
Grasa, compuesto químico.
Grasa alimentaria.
Sucedáneo de grasa.

Lugares
Grasa (Huesca), localidad española perteneciente al municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca.

Televisión
Grasa, serie de televisión de RTVE.